Il singolare del torneo di tennis ATP Nizza 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Víctor Pecci che ha battuto in finale John Alexander 6-3, 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Corrado Barazzutti (semifinali)
 Balázs Taróczy (quarti di finale)
 John Alexander (finale)
 Paolo Bertolucci (secondo turno)

 Víctor Pecci (campione)
 Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Yannick Noah (primo turno)
 Ivan Lendl (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Nizza 1979